Whitefield Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Whitefield Township du comté de Marshall dans l'Illinois.
  du comté de Kandiyohi dans le Minnesota.

Homonymie de townships